Garra kan syfta på:

 Garra (fiskar) – ett släkte karpfiskar
 Jarrah (grotta) – en grotta i Egypten